FCS — многозначная аббревиатура:
 FCS () — одна из программ коренного перевооружения и реорганизации американской армии в начале XXI века.
 FCS () — система управления огнём, обеспечивающая поиск, обнаружение и опознавание целей; подготовку вооружений к стрельбе, их наведение и решение задачи поражения цели.
 FCS () — система управления полётом самолёта, состоящая из управляющих поверхностей, органов управления в кабине и других механизмов.